León V puede a referirse a:

León VI fue un Papa de la Iglesia Católica en el .
León VI, llamado "el Sabio" fue un Emperador bizantino (de 886 a 912).